

Geografia 
 Canada 
 Longview – villaggio dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Long View – città della Contea di Catawba e della Contea di Burke, Carolina del Nord
 Longview – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 Longview – città della Contea di Gregg, Texas
 Longview – città della Contea di Cowlitz, Washington

Musica 
 Longview – singolo dei Green Day del 1994, dall'album Dookie
 Longview – gruppo musicale indie rock britannico
 Longview – gruppo musicale bluegrass statunitense